Richard Cowan peut désigner :
 Richard Cowan (1957-2015), chanteur d'opéra américain
  (1940-), activiste américain pour le cannabis
  (1922-1944), militaire américain
 Richard Sumner Cowan (1921-1997), botaniste américain
  (1956-), politicien américain, producteur de cinéma américain

Voir aussi

Source de la traduction